Cleo kan avse:

 Cleo (TV-serie) – en svensk TV-serie som gick i SVT
 Cleo (seriefigur) – en tecknad guldfisk som bland annat var med i den tecknade Disney-filmen Pinocchio, samt i filmer som Figaro & Cleo
 Cleo (musikalbum) – ett musikalbum av Jojje Wadenius från 1987

Personer
 Cleo (namn) – ett namn
 Cleo (artist) (1987–), en svensk rappare, sångerska och låtskrivare
 Cleo (sångare) (1983–),  en polsk sångerska och låtskrivare